Czas patriotów – powieść Toma Clancy’ego
 Czas patriotów – film fabularny nakręcony według powieści Toma Clancy’ego